Roudný heißen die Orte
 Roudný, Ortsteil von Frýdštejn, Okres Jablonec nad Nisou, Tschechien
 Roudný, Ortsteil von Karlovice, Okres Semily, Tschechien
 Roudný (Zvěstov), Ortsteil von Zvěstov, Okres Benešov, Tschechien

Roudný ist der Familienname von:
 Jindřich Roudný (1924–2015), tschechischer Leichtathlet

Siehe auch:
 Rudny (Begriffsklärung)